Cinema
 Conan, o Destruidor, filme com Arnold Schwarzenegger
 Split Second (1992), com Hutger Hauer, exibido no Brasil como O Destruidor

Quadrinhos
 Shredder (Teenage Mutant Ninja Turtles), personagem por vezes traduzido como "Destruidor"

Outros usos
 Xiva, deus hindu conhecido como "O destruidor"

Desambiguação